Příjmení Žaloudek nosí více významných osobností:

 František Žaloudek (1863–1935) – český fotograf
 Josef Žaloudek (1941–2003) – český fotbalový trenér
 Radek Žaloudek (* 1996) – český fotbalový obránce

Související články 
 Žalud
 Žaludek